Bolibar es una palabra vasca que significa "vega del molino" (bolu = molino, ibar = vega). Puede designar:
 La Puebla de Bolívar (o Bolibar, según la ortografía vasca actual, o Bolíbar en castellano antiguo), una anteiglesia vizcaína;
 El municipio de Cenarruza-Puebla de Bolívar (oficialmente Ziortza-Bolibar''), donde hoy se integra;
 El barrio de Bolibar-Ugazua, en Escoriaza;
 La aldea de Bolívar''', en Vitoria, Álava;
 El arroyo Bolibar en el valle alto del Deva, Guipúzcoa.